Парламентские выборы прошли в Словакии 29 февраля 2020 года. Граждане выбрали 150 депутатов Национального Совета Словацкой Республики. В борьбу за депутатские мандаты вступили 25 партий. Главным претендентом на победу считалась партия «Направление — социальная демократия», возглавляемая действующим премьер-министром Петером Пеллегрини. Выборы проходили по партийным спискам.

Список партий, участвовавших в выборах 

 Словацкая народная партия Андрея Глинки (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku)
 Правильный выбор (DOBRÁ VOĽBA)
 Свобода и солидарность (Sloboda a Solidarita)
 Мы семья (SME RODINA)
 Словацкое движение возрождения (Slovenské Hnutie Obrody)
 За людей (ZA ĽUDÍ)
 С нас хватит! (MÁME TOHO DOSŤ!)
 Голос права (Hlas pravice)
 Словацкая национальная партия (Slovenská národná strana)
 Демократическая партия (Demokratická strana)
 Обычные люди и независимые личности (OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA)
 Коалиция Прогрессивная Словакия и Вместе (Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia)
 Старосты и независимые кандидаты (STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI)
 99% – гражданский голос (99% – občiansky hlas)
 Христианско-демократическое движение (Kresťanskodemokratické hnutie)
 Словацкая лига (Slovenská liga)
 Власть (VLASŤ)
 Мост (MOST – HÍD)
 Курс – социальная демократия (SMER – sociálna demokracia)
 Солидарность – движение работающей бедности (SOLIDARITA – hnutie pracujúcej chudoby)
 Голос народа (HLAS ĽUDU)
 Венгерское товарищество (Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť)
 Работа словацкой нации (Práca slovenského národa)
 Котлебовцы – Народная партия Наша Словакия (Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko)
 Социалисты (Socialisti.sk)

В парламент проходили партии, набравшие минимум 5% голосов. В выборах также участвовала одна коалиция (Прогрессивная Словакия и Вместе) – для прохождения в Раду ей требовалось, согласно словацкому избирательному закону, набрать 7% голосов.

Каждая партия составила список из 150 кандидатов. Избиратели могли отметить в списке партии от одного до четырёх человек. Таким образом, все кандидаты из списка теоретически имели равные шансы на получение депутатского мандата.

Результаты выборов 
Результатом выборов должно стать формирование нового состава правительства. Распределением должностей в нём должна заняться правящая коалиция, в состав которой должно входить как минимум 75 депутатов. 

Коалиция формируется из числа партий, прошедших в новый состав парламента. Если партия-победитель получит больше половины мест в Раде, оно сможет сформировать новый состав правительства самостоятельно. Если меньше, то коалиция будет сформирована по итогам переговоров между отдельными партиями.

Примечания 

Словакия
Парламентские выборы в Словакии
События 29 февраля
Февраль 2020 года
2020 год в Словакии